Župnija Sv. Trojica je lahko:

 Župnija Sv. Trojica - Podlehnik, Nadškofija Maribor
 Župnija Sv. Trojica nad Cerknico, Nadškofija Ljubljana
 Župnija Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Nadškofija Maribor
 Župnija Ljubljana - Sv. Trojica, Nadškofija Ljubljana